Galva (Illinois)
Galva (Iowa)
Galva (Kansas)